U.S. International Figure Skating Classic 2022 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2022/23, первый этап серии Челленджер, организованный Ассоциацией фигурного катания США. Соревнования проходили с 12 по 16 сентября 2022 года на льду «Olympic Center» в Лейк-Плэсиде, США. Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Победитель мужского турнира, Илья Малинин, стал первым фигуристом в истории, который успешно выполнил на соревнованиях аксель в четыре с половиной оборота.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 U.S. Classic 2022 на сайте Международного союза конькобежцев.
 U.S. Classic 2022 на сайте Ассоциации фигурного катания США.
 Результаты на сайте Ассоциации фигурного катания США.
 U.S. Classic 2022 на сайте Golden Skate.
 U.S. Classic 2022 на сайте IFS Magazine.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Сентябрь 2022 года
Спорт в США в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде